Méréville (Essonne)
 Méréville (Meurthe-et-Moselle)